Żylina () – stacja kolejowa w Żylinie, w kraju żylińskim, na Słowacji. Stacja ta posiada regularne połączenia pasażerskie z Polską: pociągi regionalne do Zwardonia oraz pociąg TLK do Gdyni.

Stacje i przystanki kolejowe w kraju żylińskim
Transport w Żylinie